

Mitologia 
Glauco — deus marinho da mitologia grega
Glauco de Creta — filho de Minos e Pasífae. Morreu afogado num pote de mel e foi ressuscitado por Poliido que o esfregou com certas ervas raras.
 Glauco (filho de Sísifo) — rei de Corinto, era filho de Sísifo e Merope, e pai de Belerofonte
 Glauco (filho de Hipóloco) — filho de Hipóloco, era um dos melhores guerreiros dentre os lícios, e lutava sempre ao lado de Sarpedão, rei dos lícios e filho de Zeus. Depois da morte deste, passou a comandar as hostes lícias, até a derrota final de Troia.
 Glauco (rei da Messênia) — rei da Messênia, neto de Cresfontes e descendente de Héracles

Botânica 
Glauco (botânica) — termo usado para descrever a aparência da superfície de órgãos vegetais

Arte 
Glauco Villas Boas - cartunista e quadrinista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de mitologia